Малурени има више значења:

 Малурени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Малурени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Малурени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији